Der EHF-Europapokal der Pokalsieger der Frauen 1991/92 war die 16. Auflage des Wettbewerbes. Im Finale war erneut der jugoslawische Handballverein RK Radnički Belgrad erfolgreich. Er setzte sich aufgrund der Auswärtstorregelung gegenüber dem VSC Debrecen durch.

Weblinks 
 http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Women_CWC_1992.html

Pokalsieger der Frauen 1991/92
Handballsaison 1991/92